Мобильник — сленговое название мобильного телефона.
 «Мобильник» — роман Стивена Кинга.
 «Мобильник» — фильм Тода Уильямса, экранизация романа.

См. также 
 «Чёртов мобильник» — фильм-комедия.
 Сотовый